Corbicula är ett släkte av musslor som beskrevs av Megerle von Mühlfeld 1811. Enligt Catalogue of Life ingår Corbicula i familjen Corbiculidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Cyrenidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Musslor
Corbicula